La Marque est une ville du Texas.
La Marque (Quatermass 2) est un film britannique de Val Guest, sorti en 1957.
La Marque (The Mark) est un film britannique de Guy Green, sorti en 1961 d'après le livre de Charles E. Israel.
 La Marque () est le premier roman de la trilogie Kushiel de Jacqueline Carey

Voir aussi 
 La Marque, rivière française du département du Nord dans la région Hauts-de-France, proche de la ville de Lille.

Homonymie de titre